Хаменгкубувоно VI, Хаменгкубувана VI, () — шестой султан Джокьякарты. Имя при рождении — Раден Мас Мустойо (). Сын султана Хаменгкубувоно IV, брат султана Хаменгкубувоно V. Правил с 1855 по 1877 год .

Галерея

Литература 
 M.C. Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
 Purwadi. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu

Примечания 

Султаны Джокьякарты